Municipio de Palmer puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Palmer (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Divide.
 Municipio de Palmer (condado de Sherburne, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Sherburne.
 Municipio de Palmer (condado de Putnam, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Putnam.
 Municipio de Palmer (condado de Washington, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Washington.
 Municipio de Palmer (condado de Northampton, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Northampton.